Der ewige Quell steht für:

 Der ewige Quell (Film), deutscher Spielfilm (1939) von Fritz Kirchhoff
 Der ewige Quell (Roman), Roman (1943) von Ayn Rand